Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1984 je petnajsto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 3. in 4. marca 1984 v dvorani Scandinavium v Göteborgu, Švedska. Udeležilo se ga je 240 atletov iz 26-ih držav, ki so tekmovali v 22-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1984
1984 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Šport v Göteborgu